Josef Wirth ist der Name folgender Personen:

* Josef Wirth (Orgelbauer) (1760–1819), deutscher Orgelbauer
 Josef Wirth (1850–1913), deutscher Unternehmer und Mäzen, siehe Papierfabrik Josef Wirth
 Josef Wirth (Bildhauer) (1884–1941), deutscher Bildhauer
 Josef Wirth (Leichtathlet) (* 1948), Schweizer Langstreckenläufer
 Josef Alfons Wirth (1887–1916), deutscher Maler und Zeichner
 Josef C. Wirth (1884–1959), österreichischer Beamter und Journalist

Siehe auch:
 Joseph Wirth (1879–1956), deutscher Politiker (Zentrum)